

Cinema
The Word – cortometraggio muto statunitense del 1915 diretto da Otis Thayer
The Word – documentario statunitense del 1953 nominato agli Oscar del 1954

Letteratura
Il verbo del quinto Vangelo (The Word) – romanzo del 1972 di Irving Wallace
 The Word – romanzo breve di Ramsey Campbell

Musica
The Word – supergruppo musicale gospel
The Word – brano musicale dei Beatles inserito nell'album Rubber Soul

Televisione
The Word – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 1978
The Word – programma televisivo britannico trasmesso dal 1990 al 1995 su Channel 4